Елементи та системи фізичного експерименту ЕСФЕ-1  «Оптика» (англ. Elements & systems of physical experiment ESPE-1 «Optics») - навчальний прилад для проведення демонстраційного експерименту, практикумів та лабораторних занять з фізики в навчальних закладах різного рівня.

Загальна інформація 

Елементи та системи фізичного експерименту ЕСФЕ-1 «Оптика» - навчальний прилад для проведення демонстраційного експерименту, практикумів та лабораторних занять з фізики в навчальних закладах різного рівня. Виробник – ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв». Рік розробки - 1993. Співвиконавець - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Використовується для проведення демонстраційного експерименту, практикумів та лабораторних занять з фізики в навчальних закладах різного рівня. Включає набір оптичних елементів (лінз, дзеркал, дифракційних ґраток, зонних пластинок Френеля-Соре, голограм, світофільтрів, діафрагм), засоби їх кріплення та екран.

Див. також 
 Елементи та системи фізичного експерименту ЕСФЕ-2 «Електрорадіотехніка»
 ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв»

Література та посилання 
 Фросевич. Леонід ."Силиконовый" Нежин / Украина / Держава / Газета 2000.ua. № 40 (528) 8 — 14 октября 2010 г. 
 Оптика- методичний посібник до лабораторних робіт - StudFiles.ru. www.studfiles.ru/preview/5157728/ 
 Волинський В., Кот О. та ін. Ідеальна  «Оптика» / Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта». №67-68 (106-107) від 12.10.1994 р.
 Оптика- методичний посібник до лабораторних робіт
 Крамар О. І. Використання навчального приладу ЕСФЕ-1 “Оптика” для лабораторних робіт та лекційних демонстрацій. Методичні вказівки. Тернопіль: ТДТУ, 2007.- 35 с.
 Сидоров В.І. Зваблення скіфа. Етюди / Черкаси: Вертикаль. Видавець Кандич С.Г.  2016. – 316 с.
Лабораторне обладнання
Навчальні прилади